Barão de Mendonça foi um título criado por D. Luís I por decreto de 26 de Novembro de 1873, a favor de Francisco Manuel de Mendonça.

Usaram o título
 Francisco Manuel de Mendonça
 Pedro Francisco Mallet de Mendonça

+Mendonca